Pyrwa profesionałna futbołna liga 2016/2017 była 93. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Bułgarii. 
Brało w niej udział 14 drużyn, które w okresie od 29 lipca 2016 do 11 maja 2017 rozegrały w dwóch fazach 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o utrzymanie w Pyrwa liga oraz miejsce w Lidze Europy UEFA.
Tytuł mistrzowski obroniła drużyna Łudogorec Razgrad zdobywając szósty tytuł z rzędu i w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraż o Ligę Europy 
Lewski Sofia wygrał rzutami karnymi z Wereja Stara Zagora finał baraży o miejsce w Lidze Europy UEFA na sezon 2017/2018.

Baraż o Pyrwa liga 
Septemwri Sofia i Witosza Bistrica drużyny Wtora liga wygrały baraże o miejsce w Pyrwa liga na sezon 2017/2018.

Klasyfikacja końcowa

Najlepsi strzelcy

Stadiony

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w Bułgarii
2017 w Bułgarii